Rietveld est un nom de famille et un toponyme néerlandais, qui signifie littéralement « champ de roseau » :

Toponyme 

 Alphen en Rietveld était un fief du sud de la Hollande-Méridionale, voir Alphen-sur-le-Rhin
 Rietveld, localité de la commune de Molenlanden, Hollande-Méridionale
 Rietveld, localité de la commune de Alphen-sur-le-Rhin, Hollande-Méridionale
 Rietveld, localité de la province d'Utrecht et ancienne commune de la Hollande-Méridionale, fusionnée en 1964 dans Woerden
 Le Riet Veld, lieu-dit de la commune de Wormhout

Patronyme 

 Gerrit Rietveld, architecte (1888–1964), qui a donné son nom à la Gerrit Rietveld Academie
 Hugo Rietveld, cristallographe (1932–2016), inventeur d'une méthode d'analyse cristallographique

Patronyme néerlandais